Финал Кубка Франции по футболу 1920 прошёл 9 мая 1920 года и стал 3-м финалом Кубка Франции. Впервые финал проводился на стадионе «Бержер». В финале встретились футбольные клубы «Серкль Атлетик» и «Гавр». «Серкль Атлетик» обыграл «Гавр» со счётом 2:1 благодаря двум голам Анри Бара и стал обладателем кубка Франции.

Путь к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 

 Результаты кубков Франции на rsssf.com
 Отчёт на сайте федерации футбола Франции

1920
Франция
События 9 мая
Май 1920 года
ФК «Гавр»
Спортивные соревнования в Париже
1920 год во Франции